Automne doré peut faire référence à :

 Automne doré, tableau réalisé par Ilya Ostroukhov en 1886.
 Automne doré, tableau d'Ivan Chichkine réalisé en 1888. 
 Automne doré, tableau de Vassili Polenov réalisé en 1893.
 Automne doré, tableau d'Isaac Levitan réalisé en 1895.
 Automne doré, tableau d'Isaak Brodsky réalisé en 1913.
Homonymie